Такмичење у трчању на 60 метара са препонама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 1. марта у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, није бранила Каролин Нитра из Немачке.

На такмичењу су постигнута два национална рекорда (Италија и Турска), 5 личних рекорда а 5 такмичарки су поправиле најбоље личне резултате у сезони.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичарке из 17 земаља. 

  Белгија (2)
  Белорусија (1)
  Хрватска (1)
  Чешка (1)
  Финска (3)
  Француска (1)

  Немачка (1)
  Ирска (1)
  Италија (3)
  Холандија (1) 
  Норвешка (1)
  Португалија (1)

  Русија (2)
  Словенија (1)
  Швајцарска (1)
  Турска (1)
  Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 60 метара препоне у дворани 2013. године пре почетка првенства (1. марта 2013), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2013.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У клалификацијама атлетичарке су биле подељене у три групе по 8. За полуфинале су се директно пласирале по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и још 4 на основу резултата (кв).

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- 
! Место !! Група!!  Атлетичарка !! Земља !!!!!! Резул.!! Бел.
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 1 || align=left| Невин Јанит || align=left| Турска||7,98 ||7,08 ||8,01 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2 || 3 ||align=left| Алина Талај || align=left|  Белорусија||7,94 ||7,94 || 8,02 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3 || 1 || align=left| Дервал О’Рорк || align=left|  Ирска|| 7,84||8,08 || 8,05 ||КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 3 || 3 || align=left| Вероника Борси || align=left| Италија||8,00 ||8,00 || 8,05 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5 || 2 || align=left| Јулија Кондакова || align=left| Русија||7,93 ||7,93 || 8,07 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 6 || 2 || align=left| Луција Шкробакова || align=left| Чешка ||7,95 ||8,03|| 8,07 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 7 || 2 || align=left| Сара Ертс || align=left| Белгија||8,01 ||8,01 || 8,07 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 8 || 1 || align=left| Елине Берингс || align=left| Белгија||7,92 ||7,95 || 8,08 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 1 ||align=left| Марција Каравели || align=left| Италија||8,03 ||8,03 || 8,09 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 2 || align=left| Микол Катанео || align=left|  Италија||8,02 ||8,09 || 8,09 || КВ, =
|-bgcolor=ccffcc
| 11 || 3 || align=left| Светлана Топилина || align=left|  Русија||8,04 ||8,04 || 8,10 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 12 || 3 || align=left| Sharona Bakker || align=left|   Холандија||8,03 ||8,07 || 8.11 ||КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 13 || 2 ||align=left| Надин Хилдебранд || align=left|  Немачка||8,00 ||8,07 || 8,12 ||кв
|-bgcolor=ddffdd
| 14 || 2 || align=left| Норалота Незири || align=left|  Финска||8,07 ||8,07 || 8,13 ||кв
|-bgcolor=ddffdd
| 15 || 3 || align=left| Исабеле Педерсен || align=left|  Норвешка||8,20 ||8,20 || 8,18 ||кв, 
|-bgcolor=ddffdd
| 16 || 2 || align=left| Hanna Platitsyna || align=left| Украјина||8,19||8,19|| 8,20 ||кв
|-
| 16 || 1 || align=left| Ева Витал || align=left| Португалија||8,22||8,22 || 8.20 || |-
| 18 || 3 || align=left| Ноеми Цберен || align=left| Швајцарска||8,25||8,25 || 8,21 || 
|-
| 19 || 2 || align=left| Ивана Лончарек || align=left| Хрватска||8,27||8,27 || 8,22 || |-
| 19 || 3 || align=left| Рејна-Флор Окори || align=left|  Француска||7,97 ||8,03 || 8,22 ||
|-
| 21 || 1 || align=left| Елиса Лејнонен || align=left| Финска ||8,18 ||8,18 || 8,23 || 
|-
| 21 || 3 || align=left| Лота Харала || align=left| Финска||8,18 || 8,18 || 8,23 ||
|-
| 23 || 1 || align=left| Марина Томић || align=left| Словенија ||8,13||8,24 || 8,34 ||  
|-
| — || 1 || align=left| Алис Деко || align=left|   Француска||7,97 ||8,04 ||  || |}

 Полуфинале 
За финале су се директно пласирале по четири првопласиране такмичарке из обе полуфиналне групе (КВ''').

Финале 
Финале је одржано у 19,55.

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 Резултати са ЕП 2013. на сајту ЕАА
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани